Bleul oder Bleuel ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Bleuel (1846–1924), hessischer Politiker
 Ferdinand von Bleul (1806–1890), deutscher Unternehmer und preußischer Landrat
 Hans Peter Bleuel (* 1936), deutscher Schriftsteller und Sachbuchautor
 Jasmin Bleul (* 1993), deutsche Karateka, siehe Jasmin Jüttner